Colômbia
Samaniego (Nariño) — município

Espanha
Samaniego (Álava) — município do País Basco
Villar de Samaniego — de Castela e Leão

Desambiguações de topônimos